Лунд () — шведская фамилия и топоним. Датские и норвежские фамилии передаются согласно практической транскрипции как Лунн.

Фамилия 
 Лунд, Альма (1854–1932) – финская оперная певица.
 Лунд, Джордан (род. 1957) — американский киноактёр.
 Лунд, Ева (род. 1971) — шведская кёрлингистка.
 Лунд, Зак (род. 1979) — американский скелетонист.
 Лунд, Карл (1888—1942) — финский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе.
 Лунд, Клас (род. 1968) — шведский ультраправый политик, председатель Шведского Движения Сопротивления.
 Лунд, Константин Карлович (1817—1898) — русский чиновник, тайный советник.
 Лунд, Ольга Иоханнесовна (также Ольга Геррец; 1912—1998) — эстонская и советская певица (до 1940 года меццо-сопрано, позже — сопрано).
 Лунд, Пер (род. 1958) — шведский гребец-байдарочник.
 Лунд, Петер (нем. Peter Lund, род. 1965) — немецкий автор, композитор и режиссёр.
 Лунд, Рагнвальд Альфред Рошер (1899—1975) — норвежский военачальник, разведчик и дипломат.
 Лунд, Роберт Александрович (1827—1875) — русский кругосветный мореплаватель.
 Лунд, Салли Матвеевна (1902—1979) — советский финноязычный прозаик и поэт.
 Лунд, Фредрик Станг (1859–1922) – норвежский политический и государственный деятель.
 Лунд, Хенрик (1875—1948) — гренландский поэт, автор текста гимна Гренландии.

Топоним 
 Лунд — город на юге Швеции, в провинции Сконе.

См. также